Vishnevo kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Vіsjneva, ort, Hrodnas voblast,

Bulgarien 

 Visjnevo, distrikt, Smoljan, Obsjtina Banite, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar